Billingstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Billingstjärnarna, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Billingstjärnen, sjö i Hedemora kommun och Säters kommun,  (7,08 ha)
Billingstjärnarna (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Billingstjärnarna (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (8,54 ha)
Billingtjärnarna, sjö i Strömsunds kommun,  (11,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn